UD Almería (offiziell: Unión Deportiva Almería SAD) – meist aber nur El Almería genannt – ist ein spanischer Fußballverein aus der gleichnamigen Stadt Almería, Region Andalusien. Derzeit spielt der Verein in der Primera División. In der ewigen Tabelle der Primera División belegt der Verein den 40. Platz.

Geschichte 
Der Verein wurde am 26. Juli 1989 als Almería Club de Fútbol  gegründet, als Vorgängerverein gilt AD Almería. Die frühen Ursprünge gehen allerdings bis nach 1909 zurück. 2001 wurde der Name in den heutigen umbenannt. In der Spielzeit 2006/07 stieg der Verein erstmals in die Primera División auf und beendete die Saison auf dem 8. Platz. Ein Jahr später gelang Almería durch das Erreichen des Halbfinales im Copa del Rey einer seiner größten Erfolge auf nationale Ebene. 2011 stieg Almería als Tabellenletzter in die Segunda División ab. 2013 gelang nach zwei Jahren der Wiederaufstieg in die Primera División, seit 2015 spielt der Verein wieder in der Segunda División.

Beliebtheit 
Laut einer Umfrage im Mai 2007 sind etwa 0,3 % der Spanier Anhänger des UD Almería.

Aktueller Kader 2022/23 
Stand: 25. Februar 2023

Ehemalige Spieler 
  Pablo Piatti
  Diego Alves
  Álvaro Negredo
  Mate Bilić
  Felipe Melo
  Gorka Larrea García
  Constantin Gâlcă
 
  Veljko Paunović
 
  Sander Westerveld

Trainer 
  Uli Stielike (1996)
  Hugo Sánchez (2008–2009)
  José Luis Oltra (2010–2011)
  Néstor Gorosito (2015–2016)

Weblinks 

 offizielle Webseite (spanisch)
 deutsche Webseite zu UD Almería

Einzelnachweise 

Almeria, Ud
 
Gegründet 1989